Шу́лер — человек занимающейся шулерством, а также фамилия немецкого происхождения, которая походит от mhd. scuolare. Фамилия Шулер (нем. Schuler) имеет разные варианты прописания: Schuller, Schüler, Schüller итд., а также происхождения: 1) человек который записывал в школу или директор школы; 2) человек который был образован; 3) походит от названия поселения в Пруссии под названием Schulen, сейчас это поселение находится на территории Республики Польша.

В культуре 
 «Шулера» — картина Караваджо (около 1594, Художественный музей Кимбелла).
 «Шулер с бубновым тузом» — картина Жоржа де Латура (около 1635, Лувр).
 «Шулер» — телевизионный сериал (Россия−Украина, 2013).
 «Шулера» — фильм режиссёра Джона Даля (США, 1998).

Фамилия 
Фамилия Шулер (нем. Schuler) встречается чаще всего на юго-западе Германии и обозначает так же значение «Школьник» (Schüler), но пишется без буквы Ü, так как в том регионе часто из-за диалекта не используется умлауты. 
Примером является так же известная корпорация SCHULER GmbH по изготовлению прессов по металу.

 Шулер, Ганс (1874—1951) — американский скульптор.
 Шулер, Диана (род. 1981) — немецкая профессиональная снукеристка.
 Шулер, Каролин (род. 1943) — американская пловчиха.
 Шулер, Марко (род. 1983) — словенский футболист.
 Шулер, Мельхиор (?—1859) — швейцарский историк.
 Шулер, Норберт (род. 1940) — немецкий хоккеист на траве.
 Шулер, Луис - основатель корпорации SCHULER GmbH.

Двойная фамилия
 Динг-Шулер, Эрвин (1912—1945) — немецкий врач и штурмбаннфюрер СС, проводивший эксперименты над людьми в концентрационном лагере Бухенвальд.

См. также 
 Шуллер
 Шулерчи

Примечания